Osoby o tym nazwisku:
 Jan Baruchowski – rzymskokatolicki duchowny
 Stanisław Baruchowski – rzymskokatolicki duchowny